La Primus National Soccer League è la massima competizione calcistica in Ruanda, creata nel 1975.

Primus National Soccer League 2015-2016

Albo d'oro 
1975:  (Nyanza)
1976-1979:  sconosciuto
1980:  (Kigali)
1981:  (Nyanza)
1982: non disputato
1983:  (Kigali)
1984:  (Kigali)
1985:  (Kigali)
1986:  (Kigali)
1987:  (Kigali)
1988:  (Ruhengeri)
1989:  (Ruhengeri)
Non disputato dal 1990 al 1991
1992:  (Kigali)
1993:  (Kigali)
1994: non disputato
1995:  (Kigali)
1996:  (Kigali)
1997:  (Nyanza)
1998:  (Nyanza)
1999:  (Kigali)
2000:  (Kigali)
2001:  (Kigali)
2002:  (Nyanza)
2003:  (Kigali)
2004:  (Nyanza) 
2005:  (Kigali)
2006:  (Kigali)
2007:  (Kigali)
2008 :  (Kigali)
2009 :  (Kigali)
2010 :  (Kigali)
2011 :  (Kigali)
2012 :  (Kigali)
2013 :  (Nyanza)
2013-2014 :  (Kigali)
2014-2015 :  (Kigali)
2015-2016 :  (Kigali)
2016-2017 :  (Nyanza)
2017-2018 :  (Kigali)
2018-2019 :  (Nyanza)
2019-2020 :  (Kigali)
2020-2021 :  (Kigali)

Statistiche

Titoli per squadra

Collegamenti esterni 
 

Ruanda
Competizioni calcistiche ruandesi